Erythrai (altgriechisch , lateinisch Erythrae, „rot“), ist der Name mehrerer antiker Städte:

 Erythrai, Stadt in Ionien
 Titularbistum Erythrae, ein auf einen erloschenen Bischofssitz im ionischen Erythrai zurückgehendes Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Erythrai (Böotien), Stadt bei Dafni in der Gemeinde Dervenochori in Böotien
 Erythrai (Lokris), Stadt bei Monastiraki, etwa 10 km östlich von Nafpaktos
 Erythrai (Malis), Stadt in der Malis, nordöstlich am Fuß des Oeta, beim heutigen Franizis

 Siehe auch
 Mare Erythraeum, lateinisch für Rotes Meer